Кубок Ирана по футболу 2014/2015 — 28-й розыгрыш Кубка Ирана по футболу.

Первая стадия 
На первой стадии принимало участие 86 клубов из низших лиг, которые в четырёх раундах определили 16 участников второй стадии турнира.

Вторая стадия 
На второй стадии к 16-ти прошедшим командам присоединились 16 клубов Про-лиги.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика кубка на сайте soccerway.com

2014/15
Спорт в Иране в 2014 году
Спорт в Иране в 2015 году
Иран